Эдуард Сон:
 Сон, Эдуард Васильевич (род. 1964) — советский и украинский футболист.
 Сон, Эдуард Евгеньевич (1944—2021) — советский и российский физик, академик РАН (2016).